Цуповка () — село в Дергачёвском районе Харьковской области Украины. Входит в Прудянский поселковый совет.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1010 человек (452 мужчины и 558 женщин).

Географическое положение 
Село Цуповка находится на левом берегу реки Лопань в месте впадения в неё реки Татарка, выше по течению реки Лопань в 3 км расположено село Новая Казачья, ниже по течению в 2-х км расположен пгт Прудянка, на противоположном берегу расположено бывшее село Чайковка (присоединено к селу Цуповка), выше по течению реки Татарка примыкают сёла Дубовка и Лобановка, в селе есть железнодорожная станция Платформа Цуповка.

История 
Основано в 1680 году. В 1940 году в селе было 150 дворов.

В первые дни вторжения России на Украину в феврале 2022 года село было оккупировано российскими войсками. Многие дома были сильно повреждены обстрелами. Во время боев был разрушен мост через реку Татарка, и село оказалось разделено на две части. 15 сентября село было освобождено украинской армией.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Детский сад.
 Храм Александра Невского.

Примечания 

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)